Ln
 Ln – wspólny symbol lantanowców

ln
 ln – oznaczenie logarytmu naturalnego
 ln – jeden z programów wykonywanych w linii poleceń systemu UNIX

LN
LN – skrót od Liga Narodowa (organizacja polityczna działająca w latach 1893-1928)
LN – skrót od Liga Narodowa (polska prawicowa partia polityczna)